Die Division 1 1982/83 war die 45. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde zum sechsten Mal seit 1965 der FC Nantes.

Erster Spieltag war der 10. August 1982, letzter Spieltag der 3. Juni 1983. Es gab eine vierwöchige Winterpause vom 19. Dezember bis 14. Januar.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 17. Platz abgeschlossen hatten, dazu zwei direkte Aufsteiger aus der zweiten Division und der Gewinner der Relegationsrunde. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 zwei Klubs aus dem äußersten Norden (OSC Lille, Racing Lens),
 zwei aus Paris beziehungsweise der Bourgogne (Paris Saint-Germain, AJ Auxerre),
 fünf aus dem Nordosten (FC Metz, AS Nancy, Racing Strasbourg, Relegationssieger FC Mulhouse, FC Sochaux),
 fünf aus dem Nordwesten (Aufsteiger FC Rouen, der zu dieser Spielzeit umbenannte Brest Armorique FC, FC Nantes, Stade Laval, FC Tours),
 zwei aus dem Südwesten (Girondins Bordeaux, Aufsteiger FC Toulouse),
 drei aus dem Südosten (AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Titelverteidiger AS Monaco),
 einer aus Korsika (SEC Bastia).

Saisonverlauf 
Es galt die Zwei-Punkte-Regel; bei Punktgleichheit gab die Tordifferenz den Ausschlag für die Platzierung.

Ab dem siebten Spieltag führten die Canaris aus Nantes die Tabelle an und wiesen am Ende einen Zehn-Punkte-Vorsprung auf ihren Verfolger Bordeaux auf, einen der größten in der Geschichte der Division 1. Dabei hatte es vor Saisonbeginn drei personelle Umbrüche gegeben, die einen solchen Durchmarsch zum Titel alles andere als wahrscheinlich erscheinen ließen: Spielmacher Henri Michel hatte seine Karriere beendet, Rampillon den Verein gewechselt und Trainer Vincent eine neue Herausforderung bei der Nationalelf Kameruns gefunden. Aber Vincents Nachfolger Suaudeau, bis dahin Leiter des vereinseigenen Nachwuchszentrums und zuvor unter José Arribas auch selbst lange Führungsspieler des Klubs, behielt die „sportliche Handschrift“ seiner beiden Vorgänger bei, hielt am über zwei Jahrzehnte entwickelten, eigenen Spielstil (jeu à la Nantaise) fest und baute ein halbes Dutzend Talente der neuesten Generation in die Mannschaft ein. Nantes' anfänglich hartnäckigster Verfolger, Bordeaux, musste unmittelbar nach der Winterpause im Stade Marcel-Saupin antreten, verlor dort deutlich (0:4) und stellte anschließend keine Gefahr mehr für die auch weiterhin sehr souverän auftretenden Canaris dar, die zudem in 38 Punktspielen lediglich 29 Gegentreffer zuließen. Mit seinem sechsten Meistertitel zog Nantes mit Stade Reims gleich, stand auch im Finale des Landespokalwettbewerbs, verpasste darin allerdings erneut – wie bereits 1966 und 1973 – den Gewinn des Doublé.

Im Tabellenkeller entschied die Auswärtsschwäche über den Abstieg: keine der drei Mannschaften, die am Ende in die Zweitklassigkeit abstiegen – Tours scheiterte in den anschließenden Barrages am Dritten der Division 2 –, hatte auch nur ein einziges Match in den gegnerischen Stadien gewinnen können: Tours brachte es dort immerhin wenigstens noch auf fünf Remis, Lyon hingegen lediglich auf drei und Mulhouse sogar nur auf zwei. Zur folgenden Spielzeit kehrten die Direktaufsteiger Stade Rennes und Sporting Toulon sowie Tours-Bezwinger Olympique Nîmes in die oberste Liga zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Die Meistermannschaft FC Nantes 

Dazu kam ein Eigentor.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1982/83
 Coupe de France 1982/83

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Weblinks 
 Statistiken auf lfp.fr

Anmerkungen und Nachweise 

1982/83
Fußballsaison 1982/83